Corey Potter (né le  à Lansing, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Corey Potter fut choisi lors de la quatrième ronde, en  par les Rangers de New York lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2003. Il commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey le . En , il signe un contrat d'un an avec les Penguins de Pittsburgh pour la saison 2010-2011 avec qui il ne jouera qu'un seul match. Il rejoint ensuite les Oilers d'Edmonton pour la saison 2011-2012.

Après une saison et demi avec les Oilers, ces derniers le soumettent au ballottage, il est alors réclamé par les Bruins de Boston.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || États-Unis || NAHL ||53 ||4 ||4 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || États-Unis || USHL ||13 ||2 ||2 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || États-Unis || NAHL ||10 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Spartans de Michigan State || NCAA ||35 ||4 ||4 ||8 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Spartans de Michigan State || NCAA ||38 ||0 ||8 ||8 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Spartans de Michigan State || NCAA ||32 ||0 ||6 ||6 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Spartans de Michigan State || NCAA ||45 ||4 ||18 ||22 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Checkers de Charlotte || ECHL ||43 ||6 ||13 ||19 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||30 ||2 ||8 ||10 ||21 ||7 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||80 ||5 ||27 ||32 ||102 ||5 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||67 ||10 ||22 ||32 ||82 ||6 ||1 ||3 ||4 ||23
|-
|2008-2009 || Rangers de New York || LNH ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||69|| 4|| 24|| 28|| 54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rangers de New York || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 75|| 7|| 30|| 37|| 52|| 12|| 2|| 7|| 9|| 10
|-
|2010-2011 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH ||62 ||4 ||17 ||21 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Vienna Capitals || EBEL|| 17 || 1 || 3 || 4 || 10 || || || || || 
|-
|2012-2013 || Oilers d'Edmonton || LNH || 33 || 3 || 1 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 16 || 0 || 5 || 5 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bruins de Boston || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2014-2015 ||  Flames de l'Adirondack || LAH || 25 || 0 || 10 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 52 || 5 || 12 || 17 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH || 18 || 0 || 3 || 3 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie || DEL||49 ||3 ||15 ||18 ||87 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie || DEL ||37 ||2 ||8 ||10 ||28 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019 || Kölner Haie || DEL ||43 ||1 ||5 ||6 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 129 || 8 || 24 || 32 || 53 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Lansing (Michigan)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Kölner Haie